6/10 kan syfta på:

 6 oktober
 10 juni (amerikanskt datumformat)